Марсії́-ан-Вільтте́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на південь від Парижа, 18 км на південний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 843 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2105,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт Марсії-ан-Вільтте 
 Марсії-ан-Вільтте на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марсії-ан-Вільтте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре